Das AEGON International 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 23. Juni 2012 in Eastbourne stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die UNICEF Open gespielt, die genau wie das AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. 

Titelverteidiger im Einzel war Andreas Seppi, der in diesem Jahr im Finale von Andy Roddick besiegt wurde. 

Im Doppel traten Jonathan Erlich und Andy Ram zur Titelverteidigung an, sie schieden allerdings im Viertelfinale aus. Das rein britische Finale gewannen die an Position drei gesetzten Colin Fleming und Ross Hutchins klar mit 6:4, 6:3 gegen Jamie Delgado und Ken Skupski.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel haben jeweils ein Freilos in die zweite Runde bekommen. Das Preisgeld betrug 403.950 Euro, die gesamten Verpflichtungen betrugen 455.700 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. Juni 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB) 
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Eastbourne